2-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 21 по 28 апреля 1956 года в Монтевидео (Уругвай) с участием 4 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Бразилия, Парагвай, Перу, Уругвай.

Система проведения чемпионата 
4 команды-участницы провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

21 апреля: Уругвай — Перу 2:0 (16:14, 15:10).
22 апреля: Бразилия — Парагвай 2:0 (15:4, 15:10).
24 апреля: Уругвай — Парагвай 2:0.
26 апреля: Бразилия — Перу 2:1 (6:15, 15:4, 15:10).
28 апреля: Перу — Парагвай 2:0; Бразилия — Уругвай 2:0 (15:9, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Лилиан Кольер, Марта Миралья, Зилда Ульбрихт (Кока), Жуана Мари Рибейро Фрейре, Норма Роза Вас, Марина Консейсао Селистре, Рураки Пайшао, Силвия Кастро, Мария Диас.

 

 : Фанни, Кармен, Маргот, Сара, Мария, Флешель, Марджори, Нелли.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1956 год в волейболе
Апрель 1956 года
Спорт в Уругвае в 1956 году
Международные спортивные соревнования в Монтевидео
Чемпионаты Южной Америки в Уругвае
Волейбол в Уругвае